Nocelleto ima više značenja:
 Nocelleto, Caserta
 Nocelleto, Salerno